Кристман () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Кристман, Боб (, род. 1942) — американский кёрлингист, участник зимних Олимпийских игр 1988.
 Кристман, Готтлиб Фридрих (1752—1836) — немецкий ботаник.
 Кристман, Курт (1907—1987) — оберштурмбаннфюрер СС, немецкий военный преступник.

См. также 
 Христманн